Inseparabili – plurale di Inseparabile, nome comune dell'uccello del genere Agapornis

Cinema
 Inseparabili (Dead Ringers) – film del 1988 diretto da David Cronenberg
Inseparabili (Inseparables) – film del 2016 diretto da Marcos Carnevale

Musica
 Inseparabili – album del 1989 di Nino D'Angelo 
 Inseparabili – album del 2002 dei Gazosa